Fushun kan syfta på:

Kina
 Fushun – en stad i Liaoning-provinsen 
Fushun, Fushun – ett härad som lyder under Fushuns storstadsområde
Fushun, Zigong – ett härad i Sichuan-provinsen
 Fushun (socken)

WP:Projekt Kina